Cette liste recense les éléments du parc de B 82500, matériel roulant de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF).

Les B 82635/6, B 82637/8, B 82639/40, B 82707/8 et B 82709/10 n'ont jamais été construits.
L'élément automoteur B 82603/04 est radié le , à la suite d'un accident avec un poids-lourd lors de sa mission TER  reliant Rennes à Saint-Malo, le  au PN , jouxtant la gare de Saint-Médard-sur-Ille, en Ille-et-Vilaine.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Matériel moteur de la SNCF
 Transilien
 Livrées SNCF
 Île-de-France Mobilités

Matériel moteur bimode de la SNCF
Matériel roulant Transilien
 
B 82500
Matériel roulant du TER Grand Est
Matériel roulant du TER Hauts-de-France
Matériel roulant du TER Auvergne-Rhône-Alpes
Matériel roulant du TER Bretagne
Matériel roulant du TER Normandie